Ernst Andersson kan syfta på:

 Ernst Andersson i Värtan (1870–1932), svensk förrådsmästare och riksdagsman
 Ernst Andersson i Bjertorp (1894–1962), svensk lantarbetare och riksdagsman
 Ernst Andersson (fotbollsspelare) (1909-1989), svensk fotbollsspelare
 Ernst Andersson (skogsindustriledare) (1867-1950)